Umm Salal (arabiska: نادي أم صلال) är en professionell fotbollsklubb som spelar i den högsta divisionen i Qatar. Klubben grundades 1979.

Placering senaste säsonger

Färger

Dräktsponsor
 2006 – 2008 : Nike
 2008 : JAKO
 2008 – nutid : Nike

Trikåer

Kända spelare 
  Jawad Akeel
  Ibrahima Nadiya
  Baba Malick
  Magno Alves

Källor

Externa länkar 
 [ Officiell webbplats] 
 RSSSF (säsonger och mästare)
 RSSSF (CUP vinnare)
 Soccerway 
Fotbollsklubbar i Qatar
Sportklubbar bildade 1979